sup – mat. supremum, kres górny
 stand up paddle
 Stowarzyszenie Urzędników Państwowych